Zaubertal steht allgemein bzw. in der Literatur für 

eine idyllische Landschaft, z. B. Zaubertal von Gabriele Raspel, Goethes Frühlingsgedicht Mit einer Hyazinthe, Old Billy Zaubertal von Bruce G. Peardon 

Zaubertal steht für:

 Zaubertal (Leonding), Ortschaft in der Stadt Leonding
 Straßenbezeichnung in der Ortschaft Zeitling in der Katastralgemeinde Weinzierl in der Stadt Perg 

Siehe auch:
 Lieder aus dem Zaubertal von Maurice Reinhold von Stern
 Zaubertalbach in Leonding
 Zaubertalstraße in Leonding
 Region Magic Valley in der Snake River Plain